

31 июля 

 Баскова, Мария Ильинична (95) — советская и российская актриса, артистка Белгородского драматического театра (1947—1983) .
 Борев, Юрий Борисович (94) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук (1963), профессор МАрхИ .
 Озеров, Евгений Семёнович (83) — советский и российский экономист, доктор технических наук (1976), профессор (1977) .
 Пизу, Раффаэль (94) — итальянский актёр  .
 Принс, Харольд (91) — американский театральный продюсер и режиссёр .
 Согоян, Фридрих Мкртичевич (82) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации (2004), Украины (2011) и Армении (2017) .
 Терье, Жан-Люк (73) — французский пилот ралли, чемпион мира в составе команды Alpine-Renault (1973) .
 Фелунг, Баррингтон (65) — американский композитор.
 Хохрякова, Ольга Сергеевна (70) — российский юрист, доктор юридических наук (1992), заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации (с 2008 года) .
 Шкаратан, Овсей Ирмович (87) — советский и российский социолог, доктор исторических наук (1969), профессор (1976), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002) .

30 июля 

 Бляху, Марчиан (95) — румынский геолог, писатель и государственный деятель, министр окружающей среды (1991—1992) .
 Казанчян, Ерванд Христофорович (82) — советский и армянский актёр, артист Ереванского театра музыкальной комедии, народный артист Армении (2004) .
 Кокурин, Валерий Григорьевич (88) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (1998) .
 Короткина, Анна Ивановна (57) — белорусский композитор .
 Мольтке, Вернер фон (83) — немецкий десятиборец, победитель чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Будапеште (1966) .
 Омурбеков, Токторбек Наматбекович (64) — киргизский историк, педагог, доктор исторических наук (2004). Заслуженный работник образования Киргизской республики (2011) .
 Торальдо ди Франча, Кристиано (77) — итальянский архитектор .
 Черчел, Флорина (76) — румынская актриса .
 Чжао Чжихун (46) — китайский серийный убийца; казнён .

29 июля 

 Баронин, Анатолий Викторович (86) — советский разведчик, который первым добыл информацию о вирусе Эбола  .
 Вакульский, Александр Дмитриевич (70) — нидерландский и российский дирижёр, главный дирижёр Амстердамского симфонического оркестра .
 Даниельсен, Эгиль (85) — норвежский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Джалалов, Абдулхафиз Марахимович (72) — советский и узбекский государственный, политический, партийный и научный деятель, директор Института философии и права Академии наук Узбекистана (1993—2001) .
 Зоркин, Виталий Иннокентьевич (81) — советский и российский журналист и литературовед, доктор филологических наук, профессор ИГУ .
 Лафуркад, Энрике (91) — чилийский писатель .
 Методьев, Василий (84) — болгарский футболист национальной сборной и тренер «Левски» .
 Ноусиайнен, Мона-Лийса (36) — финская лыжница .
 Рубнер, Тувья (95) — израильский поэт и переводчик .
 Смыр, Рушбей Хазаратович (69) — абхазский поэт .
 Срстка, Зденек (83) — чешский киноактёр и каскадёр .

28 июля 

 Афанасьев, Сергей Германович (54) — советский легкоатлет (бег), чемпион СССР (1986, 1988, 1990) .
 Бандар ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (95—96) — саудовский принц, десятый сын Абдул-Азиза ибн Сауда .
 Бозбейли, Феррух (91—92) — турецкий политический деятель, спикер Великого национального собрания Турции (1965—1970) .
 Гомес, Эдуардо (68) — испанский актёр .
 Кара-Мурза, Владимир Алексеевич (59) — российский журналист, теле- и радиоведущий .
 Редди, Джайпал (77) — индийский государственный деятель, министр землеведения и министр науки и технологий (2012—2014) .
 Р. Верман (72) — индийский художник-постановщик .
 Симака, Ютака (70) — японский актёр  .
 Соуза, Рут де (98) — бразильская актриса .
 Стоун, Ричард (90) — американский государственный деятель, сенатор (1975—1980), посол США в Дании (1991—1993) .
 Фирс, Вальтер (88) — бельгийский молекулярный биолог, лауреат премии Франки (1976) .
 Хилтон, Георге (85) — уругвайский актёр .

27 июля 

 Вирастюк, Роман Ярославович (51) — украинский легкоатлет, бронзовый призёр чемпионата Европы в Хельсинки (1994) .
 Григорян, Грайр Абетович (79) — советский и армянский художник .
 Кресник, Иоганн (79) — австрийский танцор и хореограф .
 Крус-Диес, Карлос (95) — венесуэльский художник .
 Мейналс, Хамфри (88) — суринамский и нидерландский футболист .
 Николай (Протопапас) (70—71) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Фтиотидский (с 1996 года) .
 Пащенко, Юрий Владимирович (61) — украинский детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Харьковского медицинского университета (2015) .
 Пучков, Владимир Юрьевич (69) — советский и украинский журналист, поэт и литературный переводчик, главный редактор газеты «Вечерний Николаев» .
 Родченко, Варвара Александровна (93) — советская и российская художница, дочь Александра Родченко .
 Романовский, Борис Васильевич (85) — российский физикохимик, доктор химических наук (1972), профессор МГУ (1989), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999) .
 Сайгын, Ышылай (72) — турецкий архитектор и государственный деятель .
 Шриффер, Джон Роберт (88) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1972), иностранный член РАН (1991; иностранный член АН СССР с 1988) .

26 июля 
 Анофриева, Татьяна Владимировна (78) — советский и российский музыкальный деятель, хормейстер Большого детского хора, заслуженная артистка Российской Федерации .
 Браун, Арни (77) — канадский хоккеист .
 Броган, Хью (83) — британский историк .
 Гунтау, Мартин (85) — немецкий минералог и историк геологии .
 Жовтый, Василий Леонтьевич (98) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны в составе эскадрильи «Нормандия — Неман», кавалер французского ордена Почётного легиона .
 Левич, Яким Давидович (86) — советский и украинский художник .
 Лионтакис, Христофорос (74) — греческий поэт и литературный переводчик .
 Лузгин, Борис Николаевич (88) — российский геолог и географ, доктор географических наук, профессор АлтГУ .
 Маги, Брайан (89) — английский философ и писатель, член парламента Великобритании (1974—1983) .
 Некрасов, Виктор Борисович (94) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России (1993) .
 Ортега-и-Аламино, Хайме Лукас (82) — кубинский кардинал, архиепископ Гаваны (1981—2016) .
 Тейлор, Расси (75) — американская актриса озвучивания .
 Чепмен, Сэмми (81) — североирландский футболист и тренер, игрок национальной сборной .

25 июля 

 Арлорио, Джорджо (90) — итальянский киносценарист .
 Билсма, Аннер (85) — нидерландский виолончелист .
 Гогенберг, Георг (90) — австрийский дипломат, глава дома Гогенбергов (с 1977 года), внук эрцгерцога Франца Фердинанда .
 Киннунен, Йорма (77) — финский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Мураховский, Григорий Моисеевич (73) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор ПО «Полёт» (2008—2013) .
 Пеан, Пьер (81) — французский журналист .
 Санчес, Оскар Энрике (64) — гватемальский футболист, нападающий, игрок национальной сборной (1976—1989) .
 Торопов, Анатолий Михайлович (91) — советский и российский актёр, артист Малого театра (с 1952 года), народный артист Российской Федерации (1999) .
 Хирано, Асао (92) — японский медицинский исследователь, открывший тельца Хирано .
 Эс-Себси, Беджи Каид (92) — тунисский государственный деятель, министр иностранных дел (1981—1986), премьер-министр (2011) и президент (с 2014 года) Туниса .
 Юуль, Еспер (71) — датский психотерапевт .

24 июля 

 Андерссон, Клас (82) — финский писатель и государственный деятель, министр культуры Финляндии (1995—1998) .
 Бахман, Франц (89) — австрийский альпинист, горноспасатель, инженер-машиностроитель .
 Войнов, Василий Иванович (89) — советский и российский нейрохирург, народный врач СССР (1986) .
 Лупул, Манолий (94) — канадский историк ..
 Нам Ги-нам (77) — южнокорейский кинорежиссёр .
 Соури, Фредди (96) — британский военный деятель, маршал авиации .
 Тробо, Хайме (62) — уругвайский государственный деятель. министр спорта и молодёжи (2000—2002) .

23 июля 

 Азаматов, Феликс Азимович (80) — советский и российский скульптор .
 Барба, Томас Самуилович (89) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР .
 Бисмарк, Фердинанд фон (88) — немецкий адвокат, правнук Отто фон Бисмарка .
 Вилле, Лоис (87) — американская журналистка, двукратный лауреат Пулитцеровской премии (1963, 1989) .
 Грбаты, Ян (77) — чехословацкий хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Гренобле (1968), бронзовый призёр чемпионатов мира в Швеции (1969, 1970) .
 Грик, Николай Антонович (72) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор ТГУ .
 Дадашев, Максим Каибханович (28) — российский боксёр-профессионал; травма, полученная во время боя .
 Золотов, Николай Евгеньевич (63) — российский военачальник, командующий Группой российских войск в Закавказье (2001—2003), генерал-полковник .
 Йорданов, Тихомир (87) — болгарский поэт, прозаик и литературный переводчик .
 Кеог, Дэнни (71) — южноафриканский актёр .
 Коваленко, Анатолий Александрович (82) — советский и украинский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР (1991) .
 Рот, Михаэль (83) — немецкий инженер, профессор, специалист в областях автоматизации, микропроцессорной технологии, информатики, социологии и философии науки .
 Футорянский, Леонид Иосифович (91) — советский и российский историк-краевед, доктор исторических наук (1975), профессор (1977), заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Хаут, Гейб (46) — канадский актёр .
 Чумаков, Александр Александрович (92) — советский яхтсмен и тренер, заслуженный тренер РСФСР .

22 июля 

 Домбровский, Борис Робертович (69) — российский военный деятель, контр-адмирал .
 Дроздецкий, Георгий Фёдорович (71) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР (1982) .
 Жидель, Сергей Петрович (67) — украинский художник и график, заслуженный художник Украины .
 Игнатьев, Артём (36) — российский боксёр-любитель, призёр чемпионата России (2002) .
 Крафт, Кристофер (95) — американский инженер НАСА, директор Космического центра имени Линдона Джонсона (1972—1982) .
 Кронауэр, Бригитта (78) — немецкая писательница, лауреат премии Георга Бюхнера (2005) .
 Лагерквист, Ханс (79) — шведский прыгун с шестом, серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в Гренобле (1972) .
 Ли Пэн (90) — китайский государственный деятель, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (1988—1998), председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (1998—2003) .
 Милас, Никос (91) — греческий баскетболист, бронзовый призёр чемпионата Европы по баскетболу в Египте (1949) .
 Морандини, Джулиана (81) — итальянская писательница, лауреат премии Виареджо (1983) .
 Мусияка, Виктор Лаврентьевич (73) — советский и украинский юрист, политический деятель, один из авторов текста Конституции Украины, бывший лидер партии «Вперёд, Украина!» .
 Невилл, Арт (81) — американский поэт и автор песен (The Meters, The Neville Brothers) .
 Осипова, Мария Гаврильевна (71) — советская и российская театральная актриса, артистка Саха театра имени П. А. Ойунского .
 Туссен, Готфрид (75) — канадский компьютерный учёный (о смерти объявлено в этот день) .
 Хамм, Петер (82) — немецкий поэт .
 Шакаа, Бассам (89) — палестинский политический деятель, мэр Наблуса (1976—1982) .

21 июля 

 Абова, Тамара Евгеньевна (91) — советский и российский юрист, доктор юридических наук (1986), профессор ИГП РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Виноградова, Светлана Михайловна (69) — российский политолог, доктор политических наук (1993), профессор СПбГУ (1996) .
 Гилев, Анатолий Владимирович (67) — российский учёный в области горного машиностроения, доктор технических наук (2005), профессор (2007) .
 Грау, Франcиско (72) — испанский композитор .
 Джонстон, Бен (93) — американский композитор .
 Кмит, Денис Алексеевич (59) — советский и российский киноактёр .
 Коккаро, Уго (65) — аргентинский государственный деятель, губернатор Огненной Земли (2005—2007) .
 Красснер, Пол (87) — американский журналист .
 Куперт, Юрий Васильевич (88) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1986), профессор ТГУ (1987) .
 Маркес, Хуан Карлос (48) — исполнительный директор венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, самоубийство .
 Моргентау, Роберт (99) — американский юрист, окружной прокурор Манхэттена (1975—2009), сын Генри Моргентау .
 Пеллосис, Кларо (84) — филиппинский спринтер, чемпион летних Азиатских игр (1962) .
 Эстепа Льяуренс, Хосе Мануэль (93) — испанский кардинал, Генеральный военный викарий Испании (1983—2003) .

20 июля 

 Бахарев, Сергей Викторович (58) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Зимбабве и Малави (2013—2019) .
 Громов, Сергей Александрович (89) — советский и российский невролог, доктор медицинских наук (1970), профессор СПбНИПНИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Дикшит, Шейла (81) — индийский государственный деятель, главный министр Дели (1998—2013) .
 Макнамара, Питер (64) — австралийский теннисист и тренер .
 Мерц, Мариса (93) — итальянская художница и скульптор .
 Москино, Джамбаттиста (80) — итальянский футболист и тренер; лбладатель Кубка Италии (1967/68) в составе туринского «Торино» .
 Оккини, Илария (85) — итальянская актриса .
 Рассел, Диана (95) — американский генетик .
 Стёпкин, Фёдор Тимофеевич (90) — советский военачальник, заместитель командующего ВВС Дальнего Востока по боевой подготовке (1979—1989), заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации .
 Фернандес Ретамар, Роберто (89) — кубинский поэт, директор Дома Америк (с 1986 года) .

19 июля 

 Барчовски, Цвятко (85) — болгарский баскетболист и тренер, глава Комитета по физической культуре и спорту Болгарии (1992—2000) .
 Дубец, Алоис (96) — чехословацкий военный лётчик, участник Второй мировой войны, кавалер ордена Белого льва (2016) .
 Карешова, Алёна (92) — чешская актриса  .
 Кемп, Джереми (84) — британский актёр .
 Милованов, Августин Лазаревич (82) — советский и белорусский актёр театра и кино, народный артист Белорусской ССР (1989) .
 Пелли, Сезар (92) — аргентинский архитектор .
 Торре, Маттиа (46—47) — итальянский сценарист и драматург .
 Уинстон, Патрик (76) — американский учёный в области информатики .
 Хауэр, Рутгер (75) — нидерландский и голливудский актёр .
 Хацофе, Эммануэль (90) — израильский скульптор .
 Хеллер, Агнеш (90) — венгерский философ, действительный член Венгерской академии наук (1995)  .
 Элиа, Иоанн Адель (90) — епископ Мелькитской католической церкви, епископ епархии Пресвятой Девы Марии Благовещения в Ньютоне (1993—2004) .
 Яо Ли (96) — китайская певица .

18 июля 

 Альтшулер, Мордехай (86 или 87) — израильский историк  .
 Амано, Юкия (72) — японский дипломат, генеральный директор МАГАТЭ (с 2009 года) .
 Беренцен, Детлеф (67) — немецкий писатель и журналист .
 Бредфорд, Андре (48) — португальский политический деятель, депутат Европейского парламента (с 2019) .
 Гуили, Розмари Эллен (69) — американская писательница .
 Де Крешенцо, Лучано (90) — итальянский писатель .
 Джудженоглу, Тунджер (75) — турецкий драматург .
 Иссельбахер, Курт Юлиус (93) — американский врач, член Национальной академии наук США (1973) .
 Кинчлоу, Бен (82) — американский евангелист, ведущий телепрограммы «Клуб 700» .
 Милли, Роберт (86) — американский актёр .
 Нелиссен, Рулоф (88) — нидерландский государственный деятель, заместитель премьер-министра Нидерландов (1971—1973) .
 Секкальди-Рейно, Шарль (94) — французский юрист и государственный деятель, сенатор (1995—2004) .
 Смилянич, Радомир (85) — сербский писатель .
 Такэмото, Ясухиро (47) — японский кинорежиссёр и художник-мультипликатор аниме, погиб при поджоге студии Kyoto Animation .
 Труммер, Иоганн (79) — австрийский органист и католический священник .
 Тя-Сен, Юрий Алексеевич (78) — российский театральный деятель, член-корреспондент РАО (1993) .
 Фрэнк, Боб (75) — американский певец, автор песен, музыкант и композитор .
 Хакназаров, Захид Вахидович (81) — советский и узбекский дирижёр, ректор Ташкентской Государственной консерватории, народный артист Узбекской ССР (1978); ДТП .
 Хедисон, Дэвид (92) — американский актёр .
 Юдин, Анатолий Егорович (79) — советский самбист и дзюдоист, чемпион Европы по дзюдо (1965), заслуженный мастер спорта России .
 Якобс, Рууд (81) — нидерландский контрабасист и музыкальный продюсер .

17 июля 

 Авоян, Роберт Смбатович (77) — советский и армянский государственный деятель, министр связи Армянской ССР (1988—1991) .
 Банчей, Марош (58) — словацкий писатель .
 Васеж, Робер (79) — бельгийский футболист, тренер «Льежа», завоевавшего Кубок Бельгии по футболу (1989/90) .
 Воробьёв, Борис Владимирович (68) — советский и российский спортсмен по академической гребле, чемпион СССР (экипаж — восьмёрка с рулевым), участник летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года .
 Гевондян, Рудольф (67) — армянский актёр, заслуженный артист Армении (2017) .
 Зимняя, Валентина Ивановна (91) — советская и украинская актриса, народная артистка УССР (1960) .
 Камиллери, Андреа (93) — итальянский писатель .
 Кантор, Лев Яковлевич (91) — советский и российский специалист в области техники спутниковой телефонной, телевизионной связи и звукового вещания, доктор технических наук (1972), профессор (1985) .
 Коул, Уоррен (78) — новозеландский гребец академического стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Марков, Владимир Иванович (98) — советский государственный деятель, генерал-лейтенант Советской Армии, заместитель Министра радиопромышленности СССР (1966—1981) 
 Нестеров, Александр Сергеевич (70) — советский и российский композитор .
 Пометун, Григорий Константинович (89) — советский и украинский металлург, рабочий завода «Запорожсталь», Герой Социалистического Труда (1958) .
 Хайдин, Никола (96) — сербский материаловед, действительный член (1976) и президент (2003—2015) Сербской академии наук и искусств .
 Хайдлер, Крунослав (88) — хорватский кинорежиссёр .
 Шинкаренко, Андрей Иванович (74) — украинский актёр, артист Донецкого областного русского театра юного зрителя (с 1977 года), заслуженный артист Украины (2012) .

16 июля 

 Бар-Илан, Джудит (60) — израильский компьютерный учёный .
 Бриттон, Роза Мария (82) — панамская писательница .
 Дикаев, Турко (69) — таджикский журналист .
 Иванчев, Сергей Степанович (86) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (1997) .
 Игнатьев, Игорь Всеволодович (68) — российский театральный режиссёр, художественный руководитель Санкт-Петербургского кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994) .
 Извеков, Игорь Анатольевич (53) — российский композитор .
 Инфанте, Сония (75) — мексиканская актриса .
 Исаак, Терри (60) — американский художник .
 Каллахан, Дэниел (88) — американский философ, один из основоположников биоэтики .
 Келли, Пат (69—70) — ямайский певец .
 Клегг, Джонни (66) — южноафриканский певец и музыкант .
 Кормаков, Валерий Иванович (81) — советский хоккеист, защитник клуба «Торпедо» (Горький), мастер спорта СССР, заслуженный тренер России .
 Коу, Барри (84) — американский актёр .
 Кулаков, Виктор Евгеньевич (75) — советский и российский архитектор-реставратор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998) .
 Макуха, Владимир Карпович (70) — российский учёный в области электроники, доктор технических наук (2001), профессор НГТУ .
 Падучева, Елена Викторовна (83) — советский и российский языковед, доктор филологических наук (1984), профессор (1996), вдова А. А. Зализняка .
 Патлаенко, Эдуард Николаевич (83) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987) .
 Прохоров, Юрий Николаевич (79) — российский актёр и режиссёр .
 Стивенс, Джон Пол (99) — американский судья, член Верховного Суда США (1975—2010) .
 Тантон, Джон (85) — американский офтальмолог, активист, сторонник снижения иммиграции в США .
 Шаир, Химаят Али (93) — пакистанский поэт .
 Энгель, Говард (88) — канадский писатель и продюсер .

15 июля 

 Архангельский, Михаил Юрьевич (70) — советский и российский шахматист, международный мастер, международный арбитр .
 Бямбасурэнгийн Шарав (66) — монгольский композитор .
 Вяликова, Ольга Петровна (65) — советская и российская актриса театра и кино ; .
 Галанос, Алексис (78) — кипрский государственный деятель, председатель Палаты представителей Республики Кипр (1991—1996) .
 Дипп, Хьюго Толентино (88) — доминиканский государственный деятель, председатель Палаты депутатов Доминиканской Республики (1982—1986) .
 Карпов, Венедикт Григорьевич (92) — советский и российский тюрколог, доктор филологических наук (1995), профессор Хакасского государственного университета (1996) .
 Миллар, Фергюс (84) — английский историк-антиковед, иностранный член РАН (1999) .
 Мюллер, Вернер (73) — немецкий государственный деятель, министр экономики и технологий ФРГ (1998—2002) .
 Нартен, Йоханна (88) — немецкий лингвист .
 Наумов, Георгий Борисович (89) — советский и российский геолог и геохимик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Осмоловская, Джемма Григорьевна (80) — советская и российская актриса театра и кино .
 Ричардс, Рекс Эдуард (96) — английский химик, президент Королевского химического общества (1990—1992) .
 Сигфуссон, Торстейнн Инги (65) — исландский физик .
 Усман Танор Дьенг (72) — сенегальский государственный деятель, первый секретарь Социалистической партии Сенегала (с 1996 года), кандидат в президенты Сенегала (2007) .
 Фаллон, Крейг (36) — британский дзюдоист, чемпион мира (2005) .
 Шейлз, Карл (47) — ирландский актёр .

14 июля 

 Десикан, Рахул (41) — американский нейробиолог .
 Ларони, Нерео (76) — итальянский государственный деятель, мэр Венеции (1985—1987), депутат Европейского парламента (1989—1994) .
 Никитин, Игорь Валентинович (66) — президент Объединённой федерации сверхлёгкой авиации России, профессор, доктор технических наук; авиакатастрофа .
 Падарат, Лавениа (74) — фиджийский политический деятель, президент фиджийской лейбористской партии (с 2015) .
 Сокольчик, Иван Максимович (90) — советский и белорусский строитель-монтажник, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Уитакер, Пернелл (55) — американский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984); ДТП .
 Хоанг Туй (91) — вьетнамский математик .
 Эршад, Хуссейн Мохаммад (89) — бангладешский военный и государственный деятель, президент Бангладеш (1982, 1983—1990) .

13 июля 

 Баранов, Павел Петрович (45) — российский экономист, доктор экономических наук (2013), профессор НГУЭУ .
 Волков, Стален Никандрович (93) — советский и российский художник-постановщик, народный художник Российской Федерации (1992) .
 Зайцева, Галина Сергеевна (85) — советский и российский филолог-русист, доктор филологических наук (1989), профессор ННГУ (1992) .
 Картер, Ричард (65) — австралийский актёр .
 Котолиева, Мария Сергеевна (88) — советская и российская осетинская оперная певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР (1967) .
 Сарди, Паоло (84) — итальянский кардинал, патрон Суверенного военного Мальтийского ордена (2009—2014) .
 Соснора, Виктор Александрович (83) — русский поэт, прозаик и драматург .
 Спицын, Анатолий Тихонович (80) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор .
 Фантоцци, Аугусто (79) — итальянский государственный деятель, министр экономики и финансов (1995—1996) и министр внешней торговли (1996—1998) Италии .
 Хюпенен, Анатолий Иванович (91) — советский военачальник, начальник Военной командной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (1985—1991), генерал-полковник (1984) .
 Шумидуб, Александр Николаевич (55) — советский и белорусский хоккеист и тренер, выступавший за минское «Динамо» (1984—1993) .

12 июля 

 Аблаев, Николай Романович (83) — российский биохимик, доктор медицинских наук, профессор .
 Агуадо, Хорхе (93) — аргентинский государственный деятель, министр сельского хозяйства (1981), губернатор провинции Буэнос-Айрес (1982—1983) .
 Анастассопулос, Георгиос (83) — греческий политический деятель, депутат Европейского парламента (1984—1999) .
 Боччелли, Дик (95) — американский барабанщик и актёр .
 Иванов, Юрий Валентинович (78) — российский художник-график, заслуженный художник Российской Федерации (1995), профессор Московского художественного института .
 Кидиекова, Ирина Кононовна (78) — советский и российский искусствовед .
 Корбато, Фернандо Хосе (93) — американский учёный в области информатики .
 Котусов, Александр Максимович — последний кет, исполнявший и сочинявший песни на кетском языке и имевший свою личную песню, один из последних носителей кетского языка.
 Марш, Арно (91) — американский джазовый саксофонист .
 М. Дж. Радхакришнан (61) — индийский кинооператор .
 Наранхо, Клаудио (86) — чилийский и американский психиатр и гештальт-терапевт .
 Попкович, Роман Семёнович (82) — советский военный и российский государственный деятель, депутат Государственной Думы II созыва (1995—1999), председатель комитета по обороне (1998—1999) .
 Ричардс, Дик (95) — американский музыкант (Bill Haley & His Comets) .
 Руло, Жозеф (90) — франко-канадский оперный певец (бас) .
 Смит, Рассел (70) — американский певец и автор песен .
 Хамид, Абдул (92) — пакистанский спортсмен (хоккей на траве), чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Целиковская, Тамара Алексеевна (83) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины (1995) .
 Эйги, Мехмет Шевкет (86) — турецкий колумнист и писатель .

11 июля 

 Вердиев, Микаил Гаджимагомедович (78) — советский и российский физик и изобретатель, доктор технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации .
 Грейс, Брендан (68) — ирландский актёр и певец .
 Дмитриев, Олег Георгиевич (49) — российский актёр и театральный режиссёр, артист Академического Малого драматического театра — Театра Европы .
 Злобин, Тимофей Константинович (72) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1990), профессор СахГУ (1996) .
 Мел Эг, Теодор (67) — ивуарийский государственный деятель, министр культуры (2005—2007) .
 Нильссон, Арто (71) — финский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Фырат, Денгир Мир Мехмет (75) — турецкий политический деятель, один из основателей Партии справедливости и развития .
 Якупов, Риф Исмагилович (59) — российский историк-этнолог, доктор исторических наук (2001), профессор .

10 июля 

 Вайсман, Джеральд (88) — американский врач и научный работник, один из первооткрывателей липосомы .
 Гощицкий, Борис Николаевич (88) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2000)  .
 Громыко, Виктор Александрович (96) — советский и белорусский живописец, народный художник Белорусской ССР (1991), почётный член Национальной академии наук Беларуси (2000) .
 Корвяков, Анатолий Васильевич (82) — российский телевизионный режиссёр-документалист .
 Кортезе, Валентина (96) — итальянская актриса театра и кино .
 Миних, Максим Георгиевич (77) — российский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук (1998), профессор СГУ (1999) .
 Некрич, Михаил Григорьевич (78) — украинский композитор, музыкант и аранжировщик .
 Никерсон, Денис (62) — американская актриса .
 Нконйени, Номле (77) — южноафриканская актриса .
 Стрекалова, Мария Ивановна (93) — советский и украинский животновод, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Шеперд, Альберт (82) — британский актёр .
 Шубкин, Владимир Николаевич (76) — российский травматолог, доктор медицинских наук, профессор .

9 июля 

 Анфимов, Олег Георгиевич (82) — советский государственный деятель, министр электротехнической промышленности СССР (1986—1989), министр электротехнической промышленности и приборостроения СССР (1989—1991) .
 Бова, Доменико (72) — итальянский государственный деятель, член Палаты депутатов Италии (1994—2006) .
 Бондаренко, Михаил Иванович (92) — советский и украинский актёр, артист Донецкого музыкально-драматического театра, заслуженный артист Украинской ССР (1967) .
 Даннемейер, Уильям (89) — американский государственный деятель, член Палаты представителей США (1979—1993) .
 Де ла Руа, Фернандо (81) — аргентинский юрист и государственный деятель, президент Аргентины (1999—2001) .
 Джонс, Фредди (91) — американский актёр .
 Китагава, Джонни (87) — японско-американский бизнесмен, основатель и президент агентства по поиску талантов «Johnny & Associates» .
 Отеро, Мариано (76) — испанский художник .
 Перо, Росс (89) — американский миллиардер, кандидат на пост президента США (1992, 1996) .
 Розанд, Аарон (92) — американский скрипач .
 Слеггс, Майкл (33) — английский актёр .
 Тахира, Захъин (70) — пакистанская актриса .
 Торн, Рип (88) — американский актёр, лауреат премии «Эмми» (1996) .
 Фрилон, Филип (66) — американский архитектор .

8 июля 
 Агасян, Агаси (30) — армянский тяжелоатлет; ДТП .
 Златоустовский, Владимир Борисович (80) — советский и российский киноактёр и кинорежиссёр .
 Куруч, Римма Дмитриевна (81) — советский и российский филолог, специалист в области саамских языков .
 Левин, Чарльз (70) — американский актёр .
 Лесаж, Жак (96) — французский режиссёр документальных фильмов .
 Магалян, Сергей Сергеевич (70) — армянский театральный актёр, артист Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского, заслуженный артист Армении .
 Овивян, Саркис Вартанович (80) — советский и армянский футболист, игрок ереванского «Спартака» («Арарата») (1962—1969) .
 Роллечек, Наталия (100) — польская писательница .
 Руис, Рози (66) — американская легкоатлетка (марафон) .

7 июля 

 Бонфин, Паулу (92) — бразильский поэт .
 Браунер, Артур (100) — немецкий предприниматель и продюсер  .
 Гинстлер, Янош (76) — венгерский инженер, академик Венгерской академии наук (2007) .
 Джоклик, Вольфганг (92) — американский вирусолог, академик Национальной академии наук США .
 Джонсон, Грег (48) — канадский хоккеист, игрок национальной сборной, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (1994); самоубийство .
 Егоров, Вячеслав Георгиевич (65) — российский учёный в области ядерной спектроскопии и радиохимии, доктор физико-математических наук (2003) .
 Заметалин, Владимир Петрович (71) — белорусский государственный и общественный деятель, заместитель премьер-министра Республики Беларусь (1997—2000), генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» (2006—2010) .
 Иванюк, Григорий Юрьевич (53) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (2004), профессор .
 Королёва, Екатерина Александровна (27) — российская гандболистка .
 Кузнецов, Андрей Александрович (59) — российский кинооператор-документалист, лауреат премий ТЭФИ (1998, 2000, 2003) .
 Кэннон, Стив (84) — американский писатель .
 Намир, Ора (88) — израильский политический деятель и дипломат, министр труда Израиля (1992—1996) .
 Понсе, Рамон (71) — аргентинский футболист .
 Рассиас, Влассис (60) — греческий писатель и религиозный деятель, лидер Высшего совета этнических эллинов, член совета директоров Европейского конгресса этнических религий .
 Старченко, Николай Николаевич (67) — российский писатель .
 Ходж, Джонатан (78) — британский композитор .

6 июля 

 Айрапетов, Арутюн Гургенович (69) — российский историк, доктор исторических наук (1997), профессор ТГУ; несчастный случай .
 Бойс, Камерон (20) — американский актёр и танцор .
 Варская, Ванда (87) — польская джазовая певица и композитор .
 Грибков, Виталий Степанович (83) — советский и российский художник и теоретик искусства, представитель неофициального искусства СССР .
 Грэхем-Юл, Эндрю (75) — аргентинский журналист и писатель .
 Густафссон, Томми (71) — шведский музыкант (Sven-Ingvars) .
 Джалаер, Парвиз (79) — иранский тяжелоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Джонс, Эдди (84) — американский актёр .
 Жилберту, Жуан (88) — бразильский музыкант, певец и гитарист, поэт-песенник, один из основоположников стиля босанова .
 Кастельбажак, Мишель де (91) — священнослужитель РПЦЗ, митрофорный протоиерей  .
 Киракосян, Арман Джонович (62) — армянский дипломат и государственный деятель, и. о. министра иностранных дел Армении (1992—1993), Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Великобритании (с 2018 года) .
 Кутецкий, Йозеф (88) — чешский детский онколог, профессор .
 Куэйт, Келвин (95) — американский физик, член Национальной академии наук США (1975) .
 Леонова, Наталия Борисовна (75) — российский археолог, доктор исторических наук (1993), профессор МГУ .
 Мочалов, Лев Всеволодович (91) — российский искусствовед и поэт .
 Соравито Де Франчески, Лучо (79) — итальянский католический епископ .
 Хоэн, Рагнар (78) — норвежский шахматист, чемпион Норвегии (1963, 1978, 1981) .

5 июля 

 Бакленд-Фуллер, Дороти (97) — австралийский социолог и общественная деятельница, президент Международной Лиги женщин за мир и свободу (2002—2004) .
 Баялинов, Марклен Касымалиевич (85) — советский и киргизский государственный и общественный деятель, председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972—1974), министр культуры Киргизской ССР (1985—1989), заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, сын писателя Касыма Баялинова .
 Боррофф, Мари (95) — американская поэтесса и филолог .
 Виначча, Паоло (65) — итальянский композитор, джазовый барабанщик и перкуссионист .
 Грегоретти, Уго (88) — итальянский режиссёр, сценарист и актёр .
 Двинский, Владимир Эммануилович (78) — советский и российский режиссёр-документалист, сын Эммануила Двинского .
 Дукова, Снежана (66) — болгарская политическая деятельница, депутат Народного собрания Болгарии .
 Кечамли, Мохтар (56) — алжирский футболист, бронзовый призёр Кубка африканских наций (1988) .
 Лавров, Владимир Александрович (91) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР (1970) .
 Ллойд, Льюис (60) — американский баскетболист, игрок НБА (1981—1990) .
 Лукьянов, Герман Константинович (82) — советский и российский джазовый музыкант, заслуженный артист РСФСР (1986) .
 Меремкулов, Олег Ованесович (83) — советский и российский композитор .
 Муньос Санчес, Хосе (57) — испанский политик, член Сената Испании .
 Муталибова, Адиля (81) — Первая леди Азербайджана (1990—1992), жена Аяза Муталибова .
 Понсо, Мари (98) — американская поэтесса, лауреат премии Национального круга книжных критиков (1998) .
 Салгрен, Клаус (90) — финский дипломат, генеральный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (1983—1986) .
 Филартига, Хоэль (86) — парагвайский врач и правозащитник, главный герой фильма «Война одного человека» .
 Хафекост, Эберхард (52) — немецкий живописец .
 Шульман, Сэмюэл (91) — член экипажа американского корабля Exodus 1947, участник операции «Алия Бет» по доставке в Палестину жертв Холокоста .

4 июля 

 Ванслов, Виктор Владимирович (96) — советский и российский искусствовед, академик РАХ (1992; академик АХ СССР с 1988) .
 Клайн, Крис (62) — американский миллиардер; несчастный случай .
 Козлова, Лилит Николаевна (91) — советская и российская поэтесса .
 Кор, Ева Мозес (85) — румынская еврейка, пережившая опыты над людьми в концентрационном лагере Освенцим .
 Коссоф, Леон (92) — английский художник-экспрессионист .
 Ломм, Пьер (89) — французский кинооператор, двукратный лауреат премии «Сезар» .
 Маркс, Роберт — американский специалист по дайвингу, один из пионеров подводной археологии .
 Руайе Жан (81) — франко-канадский поэт и писатель .
 Титова, Галина Владимировна (82) — советский и российский театровед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007) .
 Фахардо, Эдуардо (94) — испанский актёр .
 Фернандес Родригес, Артуро (90) — испанский актёр .

3 июля 

 Агарвал, Сударшан (88) — индийский государственный деятель, губернатор Уттаракханда (2003—2007) и Сиккима (2007—2008) .
 Агирре, Кольдо (80) — испанский футболист и тренер, игрок национальной сборной (1961—1965) .
 Арифулина, Лейла (57) — польская балерина, хореограф и режиссёр .
 Джонсон, Арт (90) — американский киноактёр .
 Квон, Милтон (105) — американский аниматор .
 Кошелев, Андрей Васильевич (70) — российский фотохудожник, исследователь творчества Николая Рубцова .
 Крухтен, Поль (55) — люксембургский кинорежиссёр .
 Ланда, Мальва Ноевна (100) — советская и российская правозащитница и диссидентка .
 Миронов, Арсений Дмитриевич (101) — советский и российский учёный в области аэродинамики, лауреат Сталинской и Государственной премии СССР .
 Мосягин, Евгений Потапович (93) — советский и российский писатель и художник .
 Насик, Нисар (76) — пакистанский поэт .
 Прокопенко, Равиля Наджиповна (77) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР (1964), двукратная чемпионка мира: в Перу (1964) и в Чехословакии (1967) .
 Тальявини, Васко (81) — итальянский футболист .
 Фаррон, Джулия (96) — британская балерина и преподаватель, директор Королевской академии танца (1983—1989), лауреат Коронационной премия королевы Елизаветы II (1993) 
 Чарнин, Мартин (84) — американский поэт и режиссёр («Энни») .
 Шерделоу, Томас (87) — южноафриканский велогонщик, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .

2 июля 

 Браун, Пэт Кроуфорд (90) — американская актриса .
 Броннер, Лейла (89) — американский историк и библеист .
 Головачёв, Дмитрий Яковлевич (71) — советский и украинский телевизионный кинорежиссёр .
 Исмаили, Флориана (24) — швейцарская футболистка, игрок сборной Швейцарии по женскому футболу; несчастный случай на воде (тело обнаружено в этот день) .
 Итон, Сьюзан (59) — американский биолог; убита .
 Колграсс, Майкл (87) — канадский композитор, лауреат Пулитцеровской премии (1978) .
 Кордалис, Коста (75) — немецкий певец .
 Кючюк Искендер (55) — турецкий поэт, лауреат литературных премий имени Орхона Мурата Арыбурну, Мелиха Джевдета Андая, Эрдала Оза и Бехчета Неджатигиля .
 Матеус, Марлене (82) — бразильский спортивный функционер, президент Спортивного Клуба «Коринтианс» (1991—1993) .
 Мерино, Хосе Луис (92) — испанский кинорежиссёр и сценарист .
 Моллой, В. Томас (78) — канадский государственный деятель, лейтенант-губернатор Саскачевана (с 2018) .
 Панин, Василий Степанович (83) — советский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр .
 Посада Диас, Хайме (95) — колумбийский писатель и министр образования Колумбии .
 Ричардсон, Джордж Барклай (94) — американский экономист, ректор Кэбл-колледжа (1989—1994) .
 Ферхёвен, Лиз (88) — немецкая актриса .
 Хиепко, Пол Хубертус (86) — немецкий ботаник .
 Шаповалов, Игорь Александрович (87) — советский партийный и хозяйственный деятель, первый секретарь Тюменского горкома КПСС (1978—1984) .
 Эминов, Ибрагим (56) — советский и азербайджанский композитор и рок-гитарист, основатель группы «Юху» .
 Якокка, Ли (94) — американский менеджер, президент компании Ford (1970—1978) и председатель правления корпорации Chrysler (1979—1992) .

1 июля 

 Воскресенский, Андрей Владимирович (47) — российский офицер, капитан первого ранга, Герой Российской Федерации‎ (2019) .
 Габдрахманов, Энвер Талхиевич (66) — советский и российский кинорежиссёр-документалист .
 Гасан-заде, Алиакпер Али-Гейдар оглы (79) — советский и российский звукорежиссёр, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
 Гварньери, Эннио (88) — итальянский кинооператор .
 Голден, Ролланд (87) — американский художник .
 Долонский, Денис Владимирович (46) — российский офицер, капитан первого ранга, Герой Российской Федерации (2012) .
 Идалия, Мария (87) — мексиканская актриса .
 Аль-Касими, Халид бин Султан (39) — эмиратский модельер, наследный принц Шарджи .
 Керр, Кэтерин (82) — американская актриса  .
 Коллимор, Боб — кенийский бизнесмен, директор компании Safaricom Plc .
 Кривой, Виктор Иванович (63) — белорусский юрист, доктор юридических наук (1996) .
 Опарин, Денис Александрович (40) — российский офицер, капитан первого ранга, Герой Российской Федерации‎ (2019) .
 Пикар, Альбер (96) — канадский хоккеист, серебряный призёр чемпионата мира в Швеции (1949) .
 Попович, Шандор (80) — венгерский футболист и тренер .
 Рамин, Сид (100) — американский композитор, лауреат премии «Оскар» (1962) .
 Симачёв, Леонид Данилович (68) — советский и российский писатель .
 Соловьёв, Дмитрий Александрович (37) — российский офицер, капитан второго ранга, Герой Российской Федерации‎ (2019) .
 Сомов, Константин Юрьевич (48) — российский офицер, капитан первого ранга, Герой Российской Федерации‎ (2019) .
 Филин, Николай Иванович (57) — советский и российский офицер, капитан первого ранга, Герой Российской Федерации‎ (2018) .
 Шеффер, Богуслав (90) — польский композитор и художник .
 Эмлонг, Джозеф (82) — американский гребец академического стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) .